Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 309 dans le monde.

 Route 309 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 309 au Québec, Canada
 Route régionale 309 en Finlande
 Route nationale 309 en France